Raduňské rybníky jsou soustavou pěti rybníků využívajících vody z potoka Raduňka (přítok vodního kanálu Strouha z povodí řeky Moravice). Nachází se na území obce Raduň v okrese Opava v pohoří Opavská pahorkatina v Moravskoslezském kraji.

Další informace 
Rybníky jsou využívané k chovu ryb. Jsou zde památné Břízy tmavé u Raduňských rybníků, památný Dub v Raduni, porosty dubů a bříz a cenná novodobá přírodní památka Raduňský mokřad. Kolem rybníku vede také cyklostezka. Místo je celoročně volně přístupné.

Reference 

Skupiny rybníků v Česku
Rybníky v okrese Opava
Vodstvo v Opavské pahorkatině
Povodí Opavy
Raduň